20-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1975 Ballon d’Or)»
30 декабря 1975 года

Золотой мяч: 
 Олег Блохин

(первый раз)

< 19-я Церемонии вручения 21-я >
Золотой мяч 1975 года (фр. 1975 Ballon d’Or) — 20-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы.  Результаты голосования были опубликованы в номере 1551 France Football 30 декабря 1975 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 

Победителем голосования стал советский нападающий киевского «Динамо» Олег Блохин, набравший рекордные 122 очка. Он опередил в опросе Франца Беккенбауэра и Йохана Кройфа. Блохин стал вторым советским футболистом (после Льва Яшина в 1963 году) и первым футболистом киевского «Динамо» - обладателем данной награды.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1975 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1975 году